Султан:

 Султан — монарх в мусульманских странах.
 Казахский султан — звание казахской знати (аксуйек) в Казахском ханстве, управляли родами, территориями и людьми, титул полагался только наследникам Чингисхана (Торе)
 Старший султан — ага-султан, управляющий административно-территориальным округом в казахских степях в царский период.
  — имя арабского происхождения, распространено у тюркских народов.
 Султан — праздник Девятнадцатого Дня у бахаи.
 Султан — форма, характеризуемая резким утолщением на одном конце предмета или явления в виде венчика, хохолка, стоячей кисти (например: султан на палке — метла, венчик, перяник; султан на птице — хохолок; крона пальмы имеет форму султана).
 Султан — пучок перьев или волос на головных уборах и головах лошадей.
 Султан — небольшая метёлка, веник, кисточка для удаления пыли, пучок перьев.
 Султан — ложный колос.
 Султан — пасьянс.
 Султан — служебный пёс, прототип главного героя фильма «Ко мне, Мухтар!».
 Султан — персонаж из диснеевской франшизы «Аладдин», правитель Аграбы.
 Султан — персонаж из фильма «Аладдин» (2019).

Топоним 
 Султан — село в Ставропольском крае
 Султан-Янги-Юрт — село в Кизилюртовском районе Дагестана.
 Султан — озеро в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

Фамилия 
 Султан, Вафа (род. 1958) — американский психиатр сирийского происхождения, светская активистка и критик ислама.
 Султан, Грете (1906—2005) — немецко-американская пианистка.
 Султан, Дэниэл (1885—1947) — американский генерал-лейтенант, участник мировых войн.
 Султан, Юма (род. 1942) — американский перкуссионист.
 Султан-Хан, Мир Малих (1905—1966) — индийский шахматист, один из сильнейших шахматистов в мире начала 1930-х годов.

См. также 
 Султани — первая золотая монета Османской империи.
 Султанки
 Султанат
 Султанша